EHP est un sigle qui signifie :
 Eau Hautement Purifiée, eau issue d'un traitement physique destiné à supprimer les impuretés ;
 Encyclopédie Harry Potter, une encyclopédie consacrée à l’univers d’Harry Potter ;
 Environmental Health Perspectives, une revue scientifique.

EHP est un code qui signifie :
 Peseta sahraouie, monnaie de la République arabe sahraouie démocratique.

Code